Lagorce ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Lagorce (Ardèche) im Département Ardèche
 Lagorce (Gironde) im Département Gironde

Lagorce ist der Familienname folgender Personen:
 Franck Lagorce (* 1968), französischer Autorennfahrer